La bibliothèque universitaire Pierre-et-Marie-Curie (BUPMC) est le service commun de la documentation (SCD) de l'UPMC (université Pierre-et-Marie-Curie / Paris 6).

Elle résulte de la fusion des deux SCD de l'université : la BIUSJ (bibliothèques de science du campus Jussieu), et le SCDM (service commun de la documentation médicale: bibliothèques implantées dans les hôpitaux liés à l'UPMC).

Elle rassemble 14 bibliothèques intégrées (7 scientifiques et 7 médicales) et compte 13 bibliothèques associées.

Liens externes 

 Site officiel : portail documentaire Jubil

Bibliothèque à Paris
Paris
Université Pierre-et-Marie-Curie